een 10e-eeuwse graaf van Holland/Kennemerland: Dirk I (graaf)
een 11e-eeuwse bisschop van Utrecht: Dirk van Holland (bisschop)